Mamono Hunter Yohko est un jeu vidéo de plates-formes sorti en 1991 et fonctionne sur Mega Drive. Le jeu a été développé par KLON.

Système de jeu

Liens externes 
 Mamono Hunter Yohko sur GameFAQ

Jeu de plates-formes
Jeu vidéo sorti en 1991
Jeu Mega Drive
Jeu vidéo développé au Japon